Coimbraspringaap
 Grijze springaap
 Hoffmannsspringaap
 Noord-Bahiaanse blonde springaap
 Rode springaap
 Zwartkopspringaap